Михайлов може да се отнася за:
 Атанас Михайлов (1949 – 2006) – български футболист
 Борис Михайлов – няколко души с това име
 Борислав Михайлов (р. 1963) – български футболен вратар
 Васил Михайлов (р. 1938) – български актьор
 Виктор Михайлов (р. 1944) – български полицай и политик
 Данаил Михайлов (р. 1974) – български волейболист
 Димитър Михайлов (1933 – 2009) – български юрист
 Иван Михайлов – няколко души с това име
 Кирил Михайлов (1897 – 1963) – български цирков артист
 Михаил Михайлов – няколко души с това име
 Николай Михайлов – няколко души с това име
 Стоян Михайлов (р. 1930) – български социолог и политик
 Христо Михайлов (1893 – 1944) – български партизанин, командващ НОВА

Вижте също 
 Михайлова
 Михайлов (Рязанска област)

Български фамилни имена